Knapsack steht für:
 Knapsack (Hürth), ein Stadtteil von Hürth, nahe Köln
 den dort ansässigen Chemiepark Knapsack
 Knapsack-Schaltung, eine Variante der Stromzuführung bei Industrie-Elektroöfen, erstmals in einer Anlage bei Knapsack eingesetzt 
 Knapsack-Problem, siehe Rucksackproblem
 Knapsack-Verfahren, siehe Merkle-Hellman-Kryptosystem
 einen Dampflok-Typ der Friedrich Krupp AG, siehe Krupp Knapsack
 eine amerikanische Emo-Rockband, siehe Knapsack (Band)